bukovača (gljiva)
 Bukovača (Bosanski Petrovac, BiH), naseljeno mjesto u općini Bosanski Petrovac, BiH
 Bukovača (Petrovac, BiH), naseljeno mjesto u općini Petrovac, BiH